splitting (psychologie), een begrip uit de psychoanalyse
 Uit elkaar (boek) (oorspronkelijke titel Splitting), een boek van Fay Weldon